Füzuli (plaats), plaats in Azerbeidzjan
 Füzuli (district), district in Azerbeidzjan